Francesco Rodolico – mineralogista e linguista italiano
 Gaspare Rodolico – chirurgo e docente italiano
 Niccolò Rodolico – storico e docente italiano